Yun kan avse:

Personer med efternamnet/släktnamnet Yun
Män
 Yun Bo-seon (1897–1990), sydkoreansk aktivist och politiker
 Broder Yun (född 1958), kinesisk kristen ledare
 Yun Chi-ho (1864–1945), koreansk politiker och pedagog
 Yun Il-lok (född 1992), sydkoreansk fotbollsspelare
 Yun Shouping  (1633–1690), kinesisk målare
 Yun Suk-Young (född 1990), sydkoreansk fotbollsspelare
 Yun Sung-bin (född 1994), sydkoreansk skeletonåkare
 Yun Young-sun (född 1988), sydkoreansk fotbollsspelare
Kvinnor
 Yun Mi-jin (född 1983), sydkoreansk bågskytt
 Yun Ok-hee (född 1985), sydkoreansk bågskytt
 Yun Yat (1934–1997), kambodjansk politiker
 Yun Young-sook (född 1971)), sydkoreansk bågskytt

Annat
 Yun Wu – "Moln och dimma", tesort från Jianxi-provinsen

Geografi

Kina
 Yun, Lincang – härad, Yunnan-provinsen
 Yun Ling –  bergskedja, Yunnan-provinsen
 Yun Shan – berg, Hunan-provinsen
 Yun Xian – flera härad, tidigare och nuvarande

Laos
 Pou Yun – berg

Efternamnsförgreningssidor
Koreanska efternamn